Би́тва при Хансандо́ (, ) — морское сражение, состоявшееся между японским и корейским флотом у восточного побережья острова Хансандо в ходе Имдинской войны. Первая битва третьей кампании Ли Сунсина, одна из крупнейших морских баталий войны.

Краткие сведения 
Череда поражений японцев на море от флота Ли Сунсина поставила под угрозу их транспортные пути в Корейском проливе, по которым доставлялись подкрепление и провизия из Японии в Корею. Японский правитель Тоётоми Хидэёси отдал приказ части своих войск, находившихся в центральных районах полуострова, отойти к южному побережью, сформировать большой флот и уничтожить военно-морские силы корейцев. За формирование флота взялись командиры Куки Ёситака, Като Ёсиаки и Вакидзава Ясухару, выходцы из пиратско-самурайских родов. Последний, не дожидаясь коллег, самовольно вывел свои 73 корабля из порта Пусана и отправился в направлении базы корейского флота в Ёсу. Эскадра Вакидзаки состояла из 36 крупных кораблей атаке-бунэ, 24 малых кораблей сэки-бунэ и 13 скоростных лодок хая-бунэ.

Тем временем корейский объединённый флот под предводительством Ли Сунсина, Вон Гюна и Ли Окки отправился навстречу японским силам. Он уступал численно, но превосходил противника по количеству крупных судов и артиллерии. В целом корейцы имели 56 корабля, из которых 3 были броненосными «кораблями-черепахами», а остальные — большими судами класса пханоксон.

14 августа 1592 года адмирал Ли Сунсин получил донесение разведчиков, что флот Вакидзаки находился на стоянке в узком проливе Къённэрян (, Gyeonnaeryang), между островом Коджедо и Корейским полуостровом. На совещании корейского командования Вон Гюн настаивал на немедленной атаке противника. Однако Ли Сунсин отверг эти настояния, из-за опасности пролива, и принял решение заманить противника в открытое море и уничтожить его огневой мощью. Командование договорилось, что основные корейские силы — 24 судна под руководством Ли Сунсина — займут позиции впереди острова Хансандо, а флоты Вон Гюна и Ли Окки спрячутся в засадах на флангах за мысами острова.

На следующее утро Ли Сунсин выслал 6 крупных кораблей в сторону противника с целью выманить его. Японцы начали преследовать корейские корабли и вышли в море перед островом Хансандо. Вакидзака обнаружил флот Ли Сунснина, который был меньше его собственного, и приказал немедленно атаковать его. В ответ корейский флот выстроился в V-образную формацию «крылья журавля» и начал отходить к берегу острова Хансандо. Когда японцы глубоко зашли между обоих «крыльев», надеясь поразить центр формации, где находился флагманский корабль Ли Сунсина, из засады вышли корабли Вон Гюна и Ли Оки. Корейцы окружили с флангов судна противника и открыли по ним шквальный артиллерийский огонь.

Битва продолжалась до четырёх часов дня. 47 японских кораблей было потоплено, а 12 захвачено. . Японский адмирал Вакидзака Ясухару потерял лучших своих офицеров и был ранен стрелами неприятеля. Ему удалось отступить из боя и вывести с собой 14 кораблей. В противовес этому корейцы потеряли убитыми и ранеными чуть больше сотни, а из всей эскадры было потоплено только 4 корабля.

Победа корейского флота при Хансандо поставила крест на планах Тоётоми Хидэёси завоевать Китай. Японцы не могли продвигать войска дальше на север из-за незащищенности морских путей сообщения с Японией. Японское войско потеряло наступательную инициативу и стало переходить к обороне. Пользуясь этим, активизировались корейские партизаны, которые стали нападать на японский транспорт в пути. Поход японской армии в Китай через Корею превратился в войну за контроль над Кореей.

В популярной культуре 
 «Битва у острова Хансан» — южнокорейская кинокартина 2022 года, второй фильм из трилогии режиссёра Ким Ханмина о морских сражениях Имдинской войны, где показана битва при Хансандо.

Примечания

Ссылки 
  Битва при Хансандо // EnCyber. Корейская онлайн-энциклопедия
  Битва при Хансандо // NATE. Корейская онлайн-энциклопедия
  Третья кампания Ли Сунсина // Верный воин Ли Сунсин

Источники и литература 
 История Кореи. С древнейших времен до наших дней: в 2 т. М., 1974. — Т. 1
 Ли Чен Вон. Имдинская отечественная война 1592-98 гг. — Пхеньян: Департамент культурной связи с заграницей министерства культуры и пропаганды КНДР, 1953
  Hawley, Samuel. The Imjin War. Japan’s Sixteenth-Century Invasion of Korea and Attempt to Conquer China, The Royal Asiatic Society, Korea Branch, Seoul, 2005.

Сражения по алфавиту
Морские сражения Имдинской войны
1592 год
Сражения 1592 года